Манзаниљас има више значења:

 Манзаниљас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Манзаниљас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Манзаниљас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Манзаниљас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Манзаниљас (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Манзаниљас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Манзаниљас (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Манзаниљас (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику